Drosdowski ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Drosdowski (1926–2000), deutscher Germanist
 Michail Gordejewitsch Drosdowski (1881–1919), russischer Offizier